Британский язык:
 Британский вариант английского языка
 Британский жестовый язык

См. также 
 Английский язык
 Бретонский язык